NVR – network video recorder, registratori video di rete
NVR – Naval Vessel Register, inventario ufficiale delle navi dell'US Navy

Codici 
 NVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Novgorod (Russia)